Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Cook:

 USS Cook (APD-130), ein Transportschiff der Crosley-Klasse, in Dienst von 1945 bis 1969
 USS Cook (FF-1083), eine Fregatte der Knox-Klasse, in Dienst von 1971 bis 1992

Siehe auch 
 USS Donald Cook (DDG-75), ein Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, seit 4. Dezember 1998 im Dienst

Cook